

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Tindall – comune del Missouri
 Tindall – comunità non incorporata della Virginia

Persone 
 Bill Tindall – ingegnere aerospaziale statunitense
 Blair Tindall – oboista statunitense
 Edwin Tindall – crickettista australiano
 George Tindall – scrittore e storico statunitense
 Hilary Tindall – attrice inglese
 James Tindall – hockeista su prato inglese
 Jason Tindall – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Mike Tindall – rugbista a 15 e allenatore di rugby inglese
 Mike Tindall – calciatore inglese
 Ron Tindall – calciatore inglese
 T. J. Tindall – chitarrista statunitense
 Zara Tindall – cavallerizza britannica

Pagine correlate 
 Tindal